Ангело Штиллер (; родился 4 апреля 2001, Мюнхен) — немецкий футболист,  полузащитник клуба «Хоффенхайм».

Клубная карьера 
Штиллер выступал в футбольной академии «Баварии» с 2010 года. В сезоне 2019/20 дебютировал за команду «Бавария II». 15 октября 2020 года дебютировал в основном составе «Баварии» в матче Кубка Германии против «», выйдя на замену Никласу Зюле . 1 декабря 2020 года Ангело дебютировал в Лиге чемпионов в матче группового этапа против «Атлетико Мадрид», выйдя на замену Джамалу Мусиала.

18 января 2021 года было объявлено, что летом 2021 года Штиллер станет игроком «Хоффенхайма».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Германии до 17, до 18 и до 20 лет. В сентябре 2021 года дебютировал за сборную Германии до 21 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Хоффенхайм»
 Профиль футболиста на сайте dfb.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Хоффенхайм»